El Torneig de Moscou 2013, oficialment conegut com a Kremlin Cup 2013, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 20 d'octubre de 2013 a l'Olimpiski de Moscou, Rússia.

La tennista romanesa Simona Halep va guanyar el seu cinquè títol de la temporada, la segona tennista amb més títols individuals de l'any i només superada per la número 1 Serena Williams (10). L'australiana Samantha Stosur va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la de dobles, casualment, el mateix que va aconseguir la setmana anterior a Osaka però en ordre invers, quatre finals disputades en dues setmanes consecutives.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013